Гімн Броварі́в — офіційний гімн міста Бровари, його автором є броварська композиторка і поетеса Наталія Андріївна Багмут. Написаний у 2005 році.

Зміст 
Пристоличне місто наше, розквітає з кожним днем,
Де ми всі під вільним небом миром, правдою живем,
Зустрічаємо світанки і святкуєм вечори,
Бо для нас найкраще в світі — рідне місто Бровари!
 
Приспів:
Бровари — місто свободи,
Місто молодості і мрій,
Голос твій — голос народу,
Бровари — місто наших надій!
В незалежній Україні ми будуємо життя,
Ідемо на зустріч долі у прекрасне майбуття,
Волелюбні броварчани прокладають серцем шлях,
Аби всі жили на славу, у прекрасних Броварах!

Приспів:
Бровари — місто свободи,
Місто молодості і мрій,
Голос твій — голос народу,
Бровари — місто наших надій!

Цікаві факти 
 Гімн розміщений на спеціальній довідковій дошці у кожній броварській школі. 
 Використовують гімн на День міста Броварів, в 2008 році гімн був виконаний у хорі з 5 000 школярів, цим Бровари поставили рекорд, який увійшов у «Книгу рекордів України».

Джерела 
 Гімн Броварів

Примітки 

Українські гімни та марші
Символіка Броварів
Бровари